Glinice ist Ortsname in Polen:
 Glinice (Będzin)
 Glinice (Radom)
 Glinice (Sanok)
 Glinice (Kozia Góra)
 Glinice (Pakosław)
 Glinice (Przytyk)
 Glinice (Grodzisko Dolne)
Weiteres:
 Glinice (Berg)